Poniższa lista przedstawia wyspy świata uszeregowane według populacji. Lista zawiera wszystkie wyspy z populacją liczącą powyżej 1 mln mieszkańców.

Przypisy 

Listy wysp